San Luis Obispo Light Station bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 San Luis Obispo Light Station (Avila Beach, Kalifornien), ID-Nr. 91001093
 San Luis Obispo Light Station (San Luis Obispo, Kalifornien), ID-Nr. 73002304